Der 8. Schweizer Cup im Fussball wurde vom 30. August 1932 bis zum 9. April 1933 ausgetragen.

1/32 Finals 

|}

1/16 Finals 

|}

Wiederholungsspiel 

|}

Achtelfinals 

|}

Viertelfinals 

|}

Halbfinals 

|}

Final 
Das Finalspiel fand am 9. April 1933 im Hardturmstadion in Zürich statt.

Literatur 
 Schweizerische Nationalbibliothek (NB)
 Archives historiques Le Temps. (1932–1933) https://www.nb.admin.ch/dienstleistungen/online_katalog/00456/index.html?lang=de
 Archives historiques L'Express und L'Impartial. (1932–1933) https://www.nb.admin.ch/dienstleistungen/online_katalog/00456/index.html?lang=de
 Archives historiques Tribune de Lausanne. (1932–1933) https://scriptorium.bcu-lausanne.ch/zoom/63148/view?page=1&p=separate&view=0,0,2346,3497

1932 33
Fußballsaison 1932/33